Peole - satélite francês destinado à pesquisa das técnicas a serem desenvolvidas no programa Eole.

Satélites